Першотравне́вий прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Першотравневий провулок — провулок у Євпаторії.
 Першотравневий провулок — провулок у Кременчуці.
 Першотравневий провулок — провулок у Полтаві.
 Першотравневий провулок — провулок в Умані.
 Першотравневий провулок — провулок у Черкасах.

 Першотравневий провулок — колишня назва Травневого провулка у Бородянці.
 Першотравневий провулок — колишня назва Зоряного провулка у Вільшані.
 Першотравневий провулок — колишня назва Магістратського провулка у Вінниці.
 1-й Першотравневий провулок — колишня назва провулка Миколи Леонтовича у Житомирі.
 2-й Першотравневий провулок — колишня назва провулка Марії Заньковецької у Житомирі.
 3-й Першотравневий провулок — колишня назва провулка Соломії Крушельницької у Житомирі.
 4-й Першотравневий провулок — колишня назва провулка Михайла Вербицького у Житомирі.
 5-й Першотравневий провулок — колишня назва провулка Павла Чубинського у Житомирі.
 Першотравневий провулок — колишня назва Успенської провулка у Карлівці.
 Першотравневий провулок — колишня назва зниклого Кронштадтського провулка у Києві.
 Першотравневий провулок — колишня назва зниклого Святкового провулка у Києві.
 Першотравневий провулок — колишня назва провулка Незалежності у Миколаївці.
 Першотравневий провулок — колишня назва провулка Івана Багряного у Овручі.
 Першотравневий провулок — колишня назва Травневого провулка у Охтирці.
 Першотравневий провулок — колишня назва Слобожанського провулка у Середині-Буді.

Див. також 
 Першотравнева вулиця
 Першотравнева сільська рада
 Першотравневий район
 Першотравневий масив
 Першотравневий проспект
 Першотравневе
 Першотравенськ (значення)

Провулки